Vindankläppen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vindankläppen (vid Kopparholm, Nagu), Åboland, 
 Vindankläppen (vid Borstö, Nagu), Åboland,

Se även
Vindankläpparna

Robotskapade Finlandförgreningar